Kunst ("arte" in lingua tedesca) può indicare:

Persone 
 Cornelis Cornelisz Kunst – pittore olandese, fratello di Pieter Cornelisz Kunst e Pieter Cornelisz Kunst
 Code Kunst – compositore e produttore discografico sudcoreano
 Dave Kunst – avventuriero statunitense
 Fritz Kunst – politico tedesco
 Jaap Kunst – etnomusicologo olandese
 Jorrit Kunst – calciatore olandese
 Lucas Cornelisz Kunst – pittore olandese, fratello di Cornelis Cornelisz Kunst e Pieter Cornelisz Kunst
 Pieter Cornelisz Kunst – pittore olandese, fratello di Cornelis Cornelisz Kunst e Lucas Cornelisz Kunst
 Sabine Kunst – politica tedesca

Altro 
 Kunst – album dei KMFDM del 2013
 Kunst and Albers – azienda tedesca

Pagine correlate 
Wilhelm Kunst